Atomstrahlung steht für

 ionisierende Strahlung durch instabile Atomkerne, siehe Radioaktivität
 ein gerichteter Strom aus neutralen Atomen desselben chemischen Elements, siehe Atomstrahl